McKean Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 McKean Township (Ohio)
 McKean Township (Pennsylvania)